L'Avere-France (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) est une association loi de 1901 qui regroupe les professionnels de la mobilité électrique.

Historique 
L'Avere-France est créée en 1978 sous l'impulsion de la Commission européenne, à la suite des chocs pétroliers de 1973 et de 1978.

Son objectif est de porter la voix des acteurs (entreprises, associations, collectivités...) œuvrant dans le déploiement de la mobilité électrique (constructeurs de véhicules, fabricants de bornes de recharge, énergéticiens, collectivités territoriales...), auprès des pouvoirs publics, des médias et du grand public.

Conseil d'administration 
L'Avere-France est une association professionnelle, ses adhérents sont des entreprises publiques et privées. Elle est gouvernée par un conseil d'administration. L'Avere-France est représentée par différentes associations régionales en France.

Elle est présidée par Antoine Herteman. Son conseil d'administration est composé de représentants des constructeurs automobiles (Renault, Stellantis, Volkswagen, Tesla), d'énergéticiens (EDF, Enedis, Total), d'entreprises du secteur de la recharge, d'équipementiers (Schneider, Michelin...) et d'autres organismes (La Poste, la mairie de Paris...). Son vice-président est Bernard Guillarme et son délégué général Clément Molizon depuis . Elle comptait plus de  fin 2022.

Publications 
L'Avere-France publie tous les mois des baromètres, dont un baromètre commun avec le ministère de la Transition énergétique concerne les points de recharge ouverts au public.

En mai 2019, RTE et l'Avere-France publient l'étude Les enjeux du développement de l’électromobilité pour le système électrique, qui montre que le système électrique actuel peut absorber le développement des véhicules électriques, que les émissions de  d’un véhicule électrique français seraient au minimum divisées par quatre par rapport à celles d’un véhicule thermique et que le coût du plein annuel serait divisé par trois sans pilotage de la recharge et par cinq avec.

En 2019, l'Avere-France lance avec le ministère de la Transition écologique le site internet je-roule-en-electrique.fr.

Programme Advenir 
L'Avere-France pilote le programme de certificats d'économies d'énergies Advenir, en lien avec le ministère de la Transition énergétique et l'ADEME.

De 2016 à 2022, le programme Advenir a aidé au financement de plus de  de recharge et le programme Advenir Formations a permis de former .

Depuis novembre 2021, l'Avere-France organise avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) des sessions de formation à la mobilité électrique destinées aux élus locaux.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Voiture électrique en France
 Station de recharge

Liens externes 
 avere-france.org

Association française fondée en 1978